Osoby o tym nazwisku:
 David Konečný – czeski siatkarz
 Lukáš Konečný – czeski bokser, olimpijczyk
 Petr Konečný – czeski siatkarz
 Vlastibor Konečný – czechosłowacki kolarz szosowy, olimpijczyk